P26 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 26, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament